Andi peut désigner :
 andi, une langue caucasienne du groupe avaro-andi de la famille des langues nakho-daghestaniennes ;
 Andi (Andi Mack en version originale), une série télévisée américaine diffusée sur Disney Channel ;
 Andi, un ancien village d'Estonie.